Taiwan, officielt Republikken Kina (ROC), er en stat i det østlige Asien centreret omkring øen med det samme navn.

Taiwan kan også referere til:
 Friområdet Republikken Kina, eller Taiwanområdet, territoriet Taiwan
 Kinesiske Taipei - navnet benyttet af Taiwan for deltagere i nogle internationale organisationer
 Taiwan (provins) - en administrativ provins der dækker en stor del af Taiwan
 Republikken Formosa - eller Taiwan Republikken, republikken der eksisterede i Taiwan i 1895
 Taiwan-præfekturet - et præfektur i Qing Dynastiet fra 1684 til 1887
 "Taiwanprovinsen", Kina - en politisk konstruktion der reflekter at Kina gør krav på territoriet
 "Taiwan (Kina)" et kontroversielt begreb der præsenterer Taiwan som en del af Kina
 Taiwan (ø) - øen med navnet Taiwan

Tai Wan ("stor bugt") er navnet på flere steder i Hongkong, inklusive:
 Tai Wan (Hung Hom), et område i Kowloon, som inkluderer Tai Wan Road
 Tai Wan, en strand Tai Long Wan (Sai Kung) øst for the New Territories
 Tai Wan, en bugt og landsby på øen Po Toi

Øvrige 
 2169 Taiwan - en asteroide

Se også 
 Republikken Kina (flertydig)